Tolstaja ist der Familienname folgender Personen:

 Natalja Nikititschna Tolstaja (1943–2010), russisch-schwedische Schriftstellerin
 Natalja Wassiljewna Krandijewskaja-Tolstaja (1888–1963), russisch-sowjetische Lyrikerin
 Sofja Andrejewna Tolstaja (1844–1919), russische Autorin, Ehefrau von Lew Tolstoi
 Swetlana Michailowna Tolstaja (* 1938), russische Linguistin
 Tatjana Nikititschna Tolstaja (* 1951), russische Schriftstellerin

Siehe auch:
 Tolstoi

en:Tolstaya